Лас Пуертас има више значења:

 Лас Пуертас, План де Калдерон (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пуертас (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пуертас (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Пуертас (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику